Aaron McCusker – attore nordirlandese
 Joan McCusker – giocatrice di curling canadese
 John McCusker – polistrumentista, compositore e produttore discografico scozzese
 Michael McCusker – montatore statunitense
 Riley McCusker – ginnasta statunitense